Příjmení Báča nosí více významných osobností:

 Karel Báča (1905–1963) – český hudební režisér a dirigent
 Ladislav Báča (1908–1991) – český pedagog, národopisec, vlastivědný pracovník a zakladatel českotěšínského muzea
 Václav Báča (* 1974) – český vědec a vysokoškolský pedagog, lékař a rektor

ženská varianta s přechýlením
 Eleonora Báčová-Kellerová (* 1930) – československá vojenská pilotka, první čs. pilotka proudového letounu

Podobné příjmení 
 Bača